Hren steht für:

 Hren (Musikprojekt), österreichisches Musikprojekt/Band

Hren ist der Familienname folgender Personen:

 Tomaž Hren (1560–1630), slowenischer Geistlicher, römisch-katholischer Fürstbischof von Laibach und Gegenreformator in Krain, siehe Thomas Chrön